Minio puede referirse a:

 Minias (o «Minio»), pueblo beocio (de Grecia).
 El tetróxido de plomo (o «minio»), pigmento de color rojo utilizado para proteger los metales de la corrosión.
 El minio (mineral), mineral del que se extrae el pigmento anterior.